Венисьё () — коммуна во Франции, в составе Лионской метрополии.

Географическое положение 
Венисьё — третья по величине коммуна Лиона, является его пригородом и связана с ним маршрутами лионского метро и трамвая.

Демография

Знаменитости, связанные с городом 
 Людовик Жюли — французский футболист, полузащитник.
 Жозеф-Дезире Жоб — камерунский футболист,

Города-побратимы 
 Жоаль-Фадиут, Сенегал
 Манисес, Испания
 Нови-Йичин, Чехия
 Жодино, Беларусь
 Ошац, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Коммуны Лионской метрополии